ITCS steht für:
 Intermodal Transport Control System, siehe rechnergestütztes Betriebsleitsystem

IT-CS steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

ITCS